Unteramt bezeichnet:

 Unteramt, Verwaltungsbezirk in der Fürstabtei St. Gallen, siehe Wileramt
 Unteramt (Gemeinde Gresten-Land), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Gresten-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich